Le nom Brian Bradley peut faire référence à :
Brian Bradley, joueur canadien de hockey sur glace né en 1944.
Brian Bradley, joueur canadien de hockey sur glace né en 1965.

Voir aussi